West Branch (Iowa)
West Branch (Michigan)
West Long Branch

Desambiguações de topônimos